Hani i Elezit kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Hani i Elezit (kommunhuvudort), 
 Hani i Elezit (kommun),